Het ATP-toernooi van Rome 2007 (met de officiële naam Internazionali BNL d'Italia 2007) werd gespeeld van 7 tot en met 13 mei 2007 op de gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome